

Patronymes 

 Jeanne (ou Jehanne) Descombes (1870-1966), photographe, éditrice de cartes postales et poétesse suisse.
 Jean-Pierre Descombes (né en 1947-), animateur de télévision français.
 Jean-Pierre Descombes (né en 1956), sculpteur français.
 Colette Descombes (née en 1943), actrice française
 Vincent Descombes (né en 1943), philosophe français.
 Pierre Combet-Descombes (1885-1966), peintre français.
 Jean Cyril Descombes (1978) assureur français

Patronyme voisin 

 Vincent Descombes Sevoie (né en 1984), sauteur à ski français.
Patronyme français